Переві́зник:

 Перевізник — людина або підприємство, що здійснює функцію транспортування вантажу або пасажирів.
 Перевізник (Actitis hypoleucos) — птах, невеликий кулик.

Кінофільми 
 Перевізник — шведський фільм 1921 року
 Перевізник (телесеріал) () — екшн-телесеріал

Серія фільмів:
 Перевізник (фільм) () — кримінальний екшн 2002 року
 Перевізник 2 () — екшн-фільм 2005 року
 Перевізник 3 () — екшн-фільм 2008 року
 Перевізник: Спадщина () — екшн-фільм 2015 року

Посилання 
 Експрес-перевізник //